Большое Никулино — название населённых пунктов.

Россия 
 Большое Никулино — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Большое Никулино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.